Maroni puede referirse a:

Personas
 Maroni (apellido), apellido italiano.
 Río Maroni, parte de un territorio en disputa entre Surinam y la Guayana Francesa.
 Salvatore "The Boss" Maroni, un mafioso ficticio de los cómics de Batman.